Радиоконструктор (профессия) — человек, занимающийся конструированием радиоэлектронной аппаратуры (РЭА);
 Радиоконструктор (изделие) — набор деталей для любительской сборки радиоэлектронных устройств.